Pain  —(dolor en inglés)— hace referencia a varios artículos:

Música 
 Pain, banda de metal industrial de Suecia.
 Pain, álbum de la banda homónima.

Canciones 
 Pain (canción de Jimmy Eat World)
 Pain (canción de Three Days Grace)
 Pain (canción de Of Mice & Men)

 Además 
 Nagato (personaje de Naruto)', también conocido como Pain''.